Chailicyon (Чаилицион — „шљунковити пас”) је изумрли род мачколики звијери, који је у периоду од средњег до касног Еоцена настањивао подручје Азије.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 старогрчке ријечи халикос (стгрч. -{χάλικος}-), која значи шљунак или облутак,
 и старогрчке ријечи цион (стгрч. -{κύων}-), која значи пас.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Chailicyon.

Временска распрострањенст рода Chailicyon унутар подреда Feliformia

Види још 
 Класификација сисара
 Мачколике звери
 Miacidae

Референце

Спољашње везе 

Мачколике звери
Изумрли сисари Азије